Кривохижа Анатолій Михайлович (*1 грудня 1925, с. Копанки Маловисківського району Кіровоградської області) — український культурний діяч і педагог, засновник заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань» і академічного театру народної музики, пісні і танцю «Зоряни».
 Кривохижа Юрій (30 травня 1968, Мінськ, Білоруська РСР, СРСР) — перший білоруський хокеїст, якого обрали на драфті Національної хокейної ліги.